Die Liste der antiken Toreuten und Metallarbeiter versammelt nach Möglichkeit alle namentlich beziehungsweise durch einen Notnamen als Individuum gekennzeichneten Künstler, Kunsthandwerker und Handwerker, die als Toreuten oder als Metallarbeiter im Altertum, insbesondere, aber nicht nur dem antiken Griechenland und dem Römischen Reich gewirkt haben. Die Namen können entweder durch Signaturen auf Werkstücken, Inschriften auf anderen Schriftträgern oder in literarischer Form überliefert worden sein.

Toreuten waren Metallhandwerker, die:

 dünne Bleche trieben
 ziselierten
 durch Treiben oder Ziselieren zur Gestaltung eines Reliefs beitrugen
 unter Umständen kann das Treiben auch durch Gießen ersetzt sein, obwohl Metallguss im Allgemeinen nicht unter Toreutik fällt
 auch in der Liste aufgenommen sind Graveure
 Schmiede wurden aufgenommen, wenn bei ihnen davon ausgegangen werden kann, dass mindestens eines der oben beschriebenen Teilhandwerke auch zur Arbeit als Schmied gehört haben

Neben dem Metallguss gehören auch andere Metallarbeiten wie das Schmieden nur dann zur Toreutik, wenn es mit Treibarbeiten oder Ziselieren verbunden war. Da es nur wenige überlieferte Namen von antiken Schmieden gibt, werden diese nicht in einer separaten Liste, sondern hier geführt. Zudem werden vermeintliche Toreuten wie vascularii (Gefäß- beziehungsweise Vasenhersteller) und corinthiarii (Geschirrwarte) aufgenommen. Ebenso aufgenommen sind Metallhandwerker, deren Spezialisierung unklar ist sowie alle anderen Metallarbeiter und Metallbearbeiter, die sich nicht anderen Listen zuordnen lassen. Auch Gold- und Silberschmiede, Münzstempelschneider und Medailleure weisen zwar oft Überschneidungen mit unklaren Trennlinien zu Toreuten auf, bilden aber im Allgemeinen eigene Kategorien, und werden in eigenen Listen erfasst. Bei Personen mit unklaren oder mehreren Zuordnungen werden diese in allen möglichen Listen aufgeführt.

Namentlich bekannte Künstler 

 Name: gibt die gängigste Namensform als Link und eventuell alternative Lesungen. Weitere Anmerkungen zum Namen finden sich unter Umständen in der Rubrik Anmerkungen
 Region: genauer oder ungefährer Wirkort des Metallarbeiters, Fragezeichen zeigen vermutete Wirkungsorte an
 Zeit: zumeist geschätzte Wirkungszeit des Metallarbeiters
 Überlieferung: Form der Überlieferung des Metallarbeiters:
 B: durch bildliche Darstellung bekannt
 E: durch epigraphische Quellen  bekannt
 L: durch literarische Quellen bekannt; diese Personen sind im Allgemeinen nur in dieser schriftlichen Form erhalten, erhaltene Werke sind heute nicht mehr zuordenbar.
 Zahlen: Anzahl der bekannten (= signierten) überlieferten Werke
 Petrovszky: Ordnungsnummer bei Petrovszky (siehe Literaturliste) bei römischen in Bronze arbeitenden Toreuten
 Anmerkungen: Anmerkungen zu Identifikation, Schreibung oder Tätigkeit

Literatur 
 Heinrich Brunn: Geschichte der griechischen Künstler. 2. Auflage, Stuttgart 1889, Band 2, S. 267–279 (Digitalisat).
 Heinrich Willers: Neue Untersuchungen über die römische Bronzeindustrie von Capua und von Niedergermanien. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 1907 (Digitalisat).
 Jürgen Kunow: Die capuanischen Bronzegefäßhersteller Lucius Ansius Epaphroditus und Publius Cipius Polybius. In: Bonner Jahrbücher. Band 185, 1985, S. 215–242 (Digitalisat).
 Richard Petrovszky: Studien zu römischen Bronzegefässen mit Meisterstempeln. (= Kölner Studien zur Archäologie der römischen Provinzen. Band 1). Verlag Marie Leidorf, Buch am Erlbach 1993, ISBN 3-924734-12-7.
 Rainer Vollkommer (Herausgeber): Künstlerlexikon der Antike. 2 Bände, K. G. Saur, Leipzig/München 2001–2004, Band 1: A – K, 2001, ISBN 3-598-11413-3; Band 2: L – Z, 2004, ISBN 3-598-11414-1; Nachdruck in einem Band: Künstlerlexikon der Antike. Über 3800 Künstler aus drei Jahrtausenden. Nikol, Hamburg 2007, ISBN 978-3-937872-53-7.

Weblinks 
 Römisches militärisches Küchengeschirr (vielfach signiert) (italienisch)

Einzelnachweise 

!Toreuten und Metallarbeiter, Antike
 
Toreuten und Metallarbeiter, Antike